Mount Morrison kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Morrison, Enderby Land, berg i Östantarktis, 
 Mount Morrison, Viktorias land, berg i Östantarktis,